Burna-Buriasch ist der Name zweier kassitischer Könige von Babylon, siehe
 Burna-buriaš I.
 Burna-buriaš II.